Colonias alemanas puede referirse a:

Imperios 
 Imperio colonial alemán
 Colonias y protectorados alemanes

Colonias alemanas

Alemania 
 Colonia, ciudad.

Argentina 
 Inmigración alemana en Argentina
 Colonia Alemana
 San Carlos de Bariloche
 Villa General Belgrano
 Colonia Hinojo

Brasil  
 Inmigración alemana en Brasil
 Blumenau
 Pomerode
 Gramado

Canadá 
 Inmigración alemana en Canadá

Chile 
 Inmigración alemana en Chile
 Frutillar
 Puerto Varas
 Osorno
 Valdivia

Estados Unidos 
 Inmigración alemana en Estados Unidos

Guatemala 
 Inmigración alemana en Guatemala
 Cobán
 San Juan Chamelco
 Zacapa
 Jalpatagua

Israel 
 Colonia Alemana de Jerusalén

México 
 Inmigración alemana en México

Paraguay 
 Inmigración alemana en Paraguay

Perú 
 Inmigración alemana en el Perú
 Pozuzo
 Puerto Inca
 Satipo
 Tingo Maria

Rusia 
 Alemanes del Volga

Venezuela 
 Inmigración alemana en Venezuela
 Colonia Tovar
 El Jarillo
 Colonia agrícola de Turén
 Cuara

Diáspora alemana